Сегежское — топоним:

 Сегежское (болото) — болото, государственный болотный заказник в Олонецком районе Республики Карелия.
 Сегежское (озеро) — озеро в Олонецком районе Республики Карелия.